Patámbaro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Patámbaro, Penjamillo, Michoacán de Ocampo, 
 Patámbaro, Tuxpan, Michoacán de Ocampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar